Priesterseminar steht für folgende Ausbildungsstätten für Priester:

 Katholisches Priesterseminar, römisch-katholische Kirche
 Orthodoxes Priesterseminar, bei orthodoxen Kirchen Bestandteil einer Geistlichen Akademie
 Priesterseminar der Christengemeinschaft, Bewegung für religiöse Erneuerung

Siehe auch:
 Priesterseminarkirche (Linz)
 Predigerseminar (analoge Einrichtung in evangelischen Kirchen)